Инохаль () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куатро-Льюгарес. Занимает площадь 63 км². Население — 448 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 34 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Касереса